La liste des pays du monde par PIB nominal est le classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays et de certains territoires autonomes. 

Les valeurs de PIB, en dollars/an, sont calculées selon les taux de change officiels.

Classement 
Le PIB mondial est estimé à  de dollars/an en 2018 par le Fonds monétaire international .

Soit, pour une population mondiale de  en 2017, un PIB moyen par habitant de /an.

En 2021, le PIB mondial atteint plus de 96 100 milliards de dollars/an selon la Banque mondiale et ce pour une population de plus de 7,88 milliards d'habitants en 2021, soit un PIB moyen par habitant d'environ 12 000 $/an.

Le classement des pays du monde par PIB nominal pour l'année 2022 sera officialisé en début d'année 2023.

Notes et références

Notes

Références 

Produit intérieur brut
Liste en rapport avec l'économie